Regno di Sofene, antico regno nella regione dell'Anatolia
Sofene, provincia dell'Impero romano